Daviss ist der Nachname folgender Personen:

 Betty-Anne Daviss, kanadische Hebamme
 Jonathan Daviss (* 1999), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Davis